Брунновы () — баронский род в Курляндии, в 1620 году внесенный в список дворян герцогства Курляндского.

Происходит из Померании, где Брунновы сначала назывались Янигами (Janigen). Последний из Янигов оставил сына Клауса, который, достигши рыцарского достоинства, стал называться рыцарем фон Брунновым, а потомки его переселились в Курляндию, где получали поместья и занимали выдающиеся должности.

Михаэль фон Бруннов (; ок. 1520—1583) — канцлер герцогства Курляндского.

Указом от 18 марта 1871 года барон Филипп Бруннов возведён был в графское Российской империи достоинство, герб Высочайше утвержден 15 марта 1873 г.; но грамота на графское достоинство, за смертью графа Филиппа Бруннова, не была Высочайше подписана.

Описание герба 
В червленом щите три серебряных перевязи. В золотой главе возникающий Императорский орел, имеющий на груди золотой, украшенный цепью ордена Святого Апостола Андрея Первозванного щит с червленым коронованным вензелевым изображением имени Его Величества Государя Императора Александра II.

Щит увенчан графской короной и тремя графскими коронованными шлемами. Нашлемники: среднего — возникающий Императорский орел, имеющий на груди золотой, украшенный цепью ордена Св. Апостола Андрея Первозванного щит с червленым коронованным вензелевым изображением имени Его Величества Государя Императора Александра II; правого и левого — три страусовых пера, из коих крайние — червленые, среднее — серебряное. Наметы: средний — чёрный с золотом, крайние — червленые с серебром. Щитодержатели: два рыцаря в серебряных латах с серебряными шлемами, украшенными тремя страусовыми перьями, из которых крайние червленые, среднее — серебряное. Рыцари держат червленые с серебряными остриями копья. Герб графа Бруннова внесен в Часть 12 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 28.

Примечания

Литература 
 
 

Баронские роды России
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера